Die 1. Handball-Europameisterschaft der Frauen  fand vom 17. bis zum 25. September 1994 in Deutschland statt. Den Titel gewann die Mannschaft aus Dänemark, Deutschland belegte den zweiten Platz und Österreich wurde Neunter.

Teilnehmer

Austragungsorte 
Die Spiele der Europameisterschaft wurden in den folgenden sechs Städten bzw. Hallen ausgetragen:
 Berlin
 Bonn – Hardtberghalle (3.500 Plätze)
 Magdeburg – Hermann-Gieseler-Halle (2.000 Plätze)
 Oberhausen – Willy-Jürissen-Halle (1.500 Plätze)
 Oldenburg – Weser-Ems-Halle
 Waiblingen – Rundsporthalle Waiblingen

Vorrunde 

Bei Punktgleichheit entschied die Tordifferenz.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden in Waiblingen und Bonn statt.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B wurden in Oldenburg und Magdeburg ausgetragen.

Platzierungsspiele 
Die Platzierungsspiele wurden alle in Oberhausen in der Willy-Jürissen-Halle ausgetragen. Als Maskottchen Emma fungierten Julia und Pascal J aus Oberhausen

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde in Berlin ausgetragen

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Endstand

Kader

Dänemark 
Lene Rantala, Anne Dorthe Tanderup, Rikke Solberg, Camilla Andersen, Tonje Kjærgaard, Anette Hoffmann, Anja Byrial Hansen, Marianne Florman, Janne Kolling, Conny Hamann, Anja Andersen, Gitte Sunesen, Susanne Boilesen, Heidi Astrup, Marlene Jensen, Susanne Munk Lauritsen; Trainer: Ulrik Wilbek

Deutschland 
Renate Zschau, Kerstin Mühlner, Renate Zienkiewicz, Heike Murrweiss, Csilla Elekes, Bianca Urbanke, Andrea Bölk, Carola Ciszewski, Michaela Erler, Silke Fittinger, Sabine Adamik, Sybille Gruner, Birgit Wagner, Franziska Heinz, Eike Bram, Josefine Grosse; Trainer: Lothar Doering

Norwegen 
Cecilie Leganger, Tonje Sagstuen, Kjersti Grini, Kirstine Moldestad, Susann Goksør Bjerkrheim, Kari Solem, Mona Dahle, Siri Eftedal, Hege Kr. Kvistand, Ingrid Steen, Anette Skotvoll, Kristine Duvholt, Marte Eliasson, Tonje Larsen, Monica Løken; Trainerin: Marit Breivik

Weblinks 
 Turnier auf history.eurohandball.com

Europameisterschaft Frauen
1994
Europameisterschaft Frauen 1994
Sportveranstaltung in Bonn
Sportveranstaltung in Magdeburg
Sportveranstaltung in Oldenburg (Oldb)
Sportveranstaltung in Waiblingen